Серседа () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Ла-Корунья в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Орденес. Занимает площадь 110,8 км². Население — 5486 человек (на 2010 год).

Города-побратимы 
  Эскалькан (Франция)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial del ayuntamiento

Муниципалитеты Ла-Коруньи
Населённые пункты Ла-Коруньи